Begin bezeichnet:

 Begin (Band), eine japanische Rockband
 Bégin (Québec), Gemeinde in Kanada
 Isuzu Begin, Kleintransporter

Begin oder Bégin ist der Familienname folgender Personen:

 Benny Begin (* 1943), israelischer Politiker
 Johanne Bégin (* 1971), kanadische Wasserballspielerin
 Katrina Begin (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin 
 Louis-Nazaire Bégin (1840–1925), Erzbischof von Québec
 Menachem Begin (1913–1992), israelischer Ministerpräsident
 Monique Bégin (* 1936), kanadische Soziologin, Hochschullehrerin und Politikerin
 Peter Van Den Begin (* 1964), belgischer Schauspieler und Regisseur
 René Bégin (1912–1981), kanadischer Politiker (Liberal Party)
 Roger N. Begin, US-amerikanischer Politiker
 Steve Bégin (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler